Sasiny – wieś w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Boćki 
 Sasiny – wieś w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Wyszki 
 Sasiny – wieś w województwie podlaskim, w powiecie zambrowskim, w gminie Zambrów 
 Sasiny – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Małdyty
 Sasiny – jezioro (inna nazwa to Tomlak) położone na wschód od osady Sasiny w Gminie Małdyty

Zobacz też 
 Zaręby-Sasiny